Октав Энигэре́ску (; 13 июля 1924, Бухарест, Румыния — 1993) — румынский оперный певец (баритон) и педагог.

Биография 
В 1949 году окончил Бухарестскую консерваторию у Аврелиуса Костеску-Дуки (вокал). С 1945 года выступал в разных театрах Бухареста, с 1949 года пел в театре Румынской оперы в Клуже. С 1955 года — солист Румынского театра оперы и балета; в 1969—1971 годах директор театра. С 1978 года — солист и режиссёр Оперного театра в городе Нови-Сад. В 1953—1955 годах — профессор Клужской консерватории, в 1958—1968 — , с 1978 года — . Помимо ярко окрашенного тембра голоса, обладал актёрским мастерством, позволявщим ему исполнять разнохарактерные партии. Выступал как концертирующий певец, участвовал в исполнении вокально-симфонических произведений. Лауреат ряда международных конкурсов. Гастролировал во многих странах; неоднократно выступал в СССР (с 1953 года). Снимался в кино.

Партии 
 «Риголетто» Верди — Риголетто
 «Отелло» Верди — Яго
 «Травиата» Верди — Жермон
 «Аида» Верди — Амонасро
 «Фальстаф» Верди — Фальстаф
 «Джанни Скикки» Пуччини — Джанни Скикки
 «Севильский цирюльник» Россини — Фигаро
 «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера — Бекмессер
 «Эдип» Энеску — Тесей
 «Евгений Онегин» Чайковского — Евгений Онегин
 «Князь Игорь» Бородина — Князь Игорь
 «Молодая гвардия» Мейтуса — Олег Кошевой

Награды 
 1954 — Государственная премия СРР («Молодая гвардия»)
 1962 — Заслуженный артист СРР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 654 — ISBN 5-85270-033-9
 Constantinescu G., Opera, «Muzica», 1963, No 3, p. 40-42.

Ссылки 
 Октав Энигэреску на Allmusic 
 
 Октав Энигэреску на сайте КиноПоиск

Баритоны
Актёры Румынии
Выпускники Бухарестской консерватории
Заслуженные артисты Румынии
Лауреаты Государственной премии Румынии